Colchester, ciutat al nord del comtat d'Essex (Anglaterra) 
 Colchester (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Colchester (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Colchester (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.